Trespass, a Genesis második albuma
Trespass (együttes)
Trespass, Walter Hill 1992-es filmje